

Astronomia 
 8368 Lamont – asteroide
 Lamont – cratere lunare
 Lamont – cratere su Marte

Geografia 
 Canada
 Lamont – città della Divisione No. 10, Alberta

 Russia
 Lamont – isola dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe

 Stati Uniti d'America
 Lamont – census-designated place della Contea di Kern, California
 Lamont – città della Contea di Buchanan, Iowa
 Lamont – città della Contea di Grant, Oklahoma
 Lamont – città della Contea di Whitman, Washington
 Lamont – città della Contea di Lafayette, Wisconsin

Persone 
 Charles Lamont (1895-1993) – regista statunitense
 Daniel Scott Lamont (1851-1905) – politico statunitense
 Johann von Lamont (1805-1879) – astronomo britannico naturalizzato tedesco
 Ned Lamont (1954) – politico statunitense
 Norman Lamont (1942) – politico britannico
 Peter Lamont (1929-2020) – scenografo e direttore artistico britannico
 Rory Lamont (1982) – rugbista a 15 scozzese
 Sean Lamont (1981) – rugbista a 15 scozzese

Altro 
 Clan Lamont – clan scozzese